Csehország
 Meziříčko, település a Třebíči járásban
 Meziříčko, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Horní Meziříčko, település a Jindřichův Hradec-i járásban